, сокращённо  — фигура в сёги. Названа по имени китайского мифического существа лунма.

Обозначение в европейской нотации: +B (изредка, H).

Старинное написание: 龍馬 (чтение такое же). 
Альтернативное название — «перевёрнутый (или превращённый) слон».

В начале партии лошадей у игроков нет. Лошадью, после переворота, становится слон.

Говоря о перевёрнутых слонах и ладьях без уточнения типа этих фигур, используют обобщающий термин «драконы».

Зеркальное отражение символа 馬 считается приносящим удачу; в Японии распространены талисманы в форме фигурок сёги с его изображением.

Правила ходов 
Ходить лошадиный дракон может и как слон, и как король:

Ценность 
Ценность лошади-дракона (если считать ценность пешки за 1), согласно мнению различных сёгистов, равна:

 14 (Митио Ариёси, 9 профессиональный дан)
 15 (Ларри Кауфман, 5 дан ФЕСА и  Кодзи Танигава, 17-й пожизненный мэйдзин)
 20 (Ясумицу Сато, 4-й пожизненный кисэй)

Ценнее лошади в классических сёги лишь дракон.

Пословицы 
 Лошадь стоит трёх генералов.
 Отводи лошадь в свой лагерь — так как часто отступление к своему королю делает лошадь фигурой, эффективной как в атаке, так и в защите.

Тю сёги 
В тю сёги у каждого из игроков в начале игры имеется по 2 лошадиных дракона (стоящих на 3-й от игрока горизонтали, на 4-й слева и 4-й справа вертикалях). Ходит лошадиный дракон в тю сёги так же, как и в классических сёги, но переворачивается в рогатого сокола (который ходит, как ферзь в шахматах, за исключением направления прямо вперёд, по которому сокол ходит, как лев).

Кроме того, в лошадиного дракона в тю сёги переворачиваются слоны (которых в начале игры у каждого игрока тоже по 2).

Имя 
竜馬 — японское имя. Как курьёз, такое имя носит профессиональный сёгист , 7 дан, второй иероглиф фамилии которого также «сёгистский».

Литература 
 Кислюк Л. У., «Игра японских героев. Японские шахматы сеги и их ближайшие родственники» . Университетская книга, 1996 год, 96 стр.
 Носовский А. М., «Японские шахматы сеги». Изд-во: М.: Астрель, 2004 год, 864 стр.

Примечания 

Фигуры сёги
Фигуры тю сёги